Сен-Жан-де-Лон:

 Сен-Жан-де-Лон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. 
 Сен-Жан-де-Лон  — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.

См. также 
 Сен-Жан